Il Campionato francese di rugby a 15 2001-2002, denominato ora Top 16, è stato vinto dal Biarritz che ha battuto in finale l'Agen. L'ultimo titolo di Biarritz risaliva al 1939.

Formula 
16 squadre divise in due gironi di 8, le prime 4 di ogni girone ammesse alla poule titolo, le altre alla poule salvezza

Poule titolo: due gironi di 4 squadre con le prime 2 qualificate alle semifinali
Poule salvezza: un girone di 8 squadre e le ultime due retrocedono

Per la prima volta nella storia non partecipano al campionato di massimo livello il CA Brive e il FC Grenoble.

Grenoble ritornerà in prima divisione alla fine della stagione insieme al Mont-de-Narsan al posto delle retrocesse La Rochelle e Dax.

Fase di classificazione

Gruppo 1 

|}
 in verde le squadre ammesse alla poule per il titolo

Gruppo 2 

|}
 in verde le squadre ammesse alla poule per il titolo

Poule per il titolo 

|}

 In verde le squadre qualificate ai play off e alla Heineken Cup 2002-2003
le squadre in azzurro sono anch'esse qualificate alla Heineken Cup 2002-2003 

|}

 In verde le squadre qualificate ai play off e alla Heineken Cup 2002-2003
le squadre in azzurro sono anch'esse qualificate alla Heineken Cup 2002-2003

Semifinali

La finale

Poule Salvezza 

|}

Collegamenti esterni